Forest Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Heights (Connecticut)
 Forest Heights (Maryland)
 Forest Heights (Montana)
 Forest Heights (Tennessee)
 Forest Heights (Texas)

in Kanada:
 Forest Heights (Alberta)
 Forest Heights (Ontario)